Zacchi ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Zacchi (1914–1991), italienischer Erzbischof
 Ferdinand Zacchi (1884–1966), deutscher Schriftsteller und Journalist